Gazel ist:

 ein Kleintransporter der russischen Automobilfabrik GAZelle
 ein Volumenmaß, siehe Gazel (Einheit)